Рогач-жираф (лат. Prosopocoilus giraffa) — самый крупный жук из рода Prosopocoilus, близкий родственник жука-оленя. Длина тела до 119 мм, цвет определяется средой обитания. Обитают в Азии от Индии до Индонезии. Агрессивные, свирепые и мощные жуки. В схватках используют свои челюсти.

Личинки развиваются в гнилых стволах деревьев.

Подвиды 
 Prosopocoilus giraffa borobudur Mizunuma et Nagai, 1991 (Java)
 Prosopocoilus giraffa daisukei Mizunuma et Nagai, 1991 (Philippines — Negros, Sibuyan Is.)
 Prosopocoilus giraffa keisukei Mizunuma et Nagai, 1991 (Flores Is., Lombok Is.)
 Prosopocoilus giraffa makatai Mizunuma et Nagai, 1991 (Philippines — Mindoro, Luzon)
 Prosopocoilus giraffa nilgiriensis Mizunuma et Nagai, 1991 (S. India)
 Prosopocoilus giraffa nishikawai Mizunuma et Nagai, 1991 (Sangir Is.)
 Prosopocoilus giraffa nishiyamai Mizunuma et Nagai, 1991 (Sulawesi)
 Prosopocoilus giraffa timorensis Mizunuma et Nagai, 1991 (Timor Is.)

Lucaninae